Фёдор Успенский:
 Успенский, Фёдор Иванович (1845—1928)  — русский академик-византинист.
 Успенский, Фёдор Борисович (род. 1970) — специалист по антропонимике, филолог-скандинавист, сын Бориса Андреевича Успенского.